Жулин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Жулин, Александр Вячеславович (род. 1963) — советский и российский фигурист.
 Жулин, Дмитрий Анатольевич (1977—2020) — российский актёр.
 Жулин, Пётр Филиппович (1947—1993) — советский хоккеист.
 Жулин, Юрий Викторович (род. 1979) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.



Топонимы 
 Жулин — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.

См. также 
 
  — название нескольких населённых пунктов.